Мурзинка — название географических объектов и организаций, распространённое в основном в России.

Населённые пункты

Казахстан 
 Мурзинка — исчезнувшее село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Мурзинка — посёлок в Краснощёковском районе.

Рязанская область
 Мурзинка — село в Кораблинском районе.

Свердловская область
 Мурзинка — село в Горноуральском городском округе.
 Мурзинка — посёлок в Новоуральском городском округе.
 Мурзинка — деревня в городском округе Среднеуральск.

Горы 
 Мурзинка — гора в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Мурзинка — гора в Новоуральском городском округе Свердловской области.

Реки 
Санкт-Петербург
 Мурзинка — река в Колпинском и Невском районах, приток Невы.

Свердловская область
 Мурзинка — река в Берёзовском городском округе, приток Пышмы.
 Мурзинка — река в Махнёвском муниципальном образовании, приток Янсаевки.
 Мурзинка — река в Новолялинском городском округе, верхний приток Ляли.
 Мурзинка — река в Новолялинском городском округе, нижний приток Ляли.
 Мурзинка — река в Новоуральском городском округе, впадает в Верх-Нейвинский пруд.

Татарстан
 Мурзинка — река в Апастовском районе, приток Свияги.

Другое 
 Мурзинка — исторический топоним в Санкт-Петербурге.
 «Мурзинка» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 Мурзинка — станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке Новоуральского городского округа Свердловской области.

См. также 
 Мурзинки
 Мурзинская улица (Санкт-Петербург)
 Мурзинский